Bituima kan syfta på:

Colombia 

 Bituima (kommun), Cundinamarca, 
 Bituima (ort), Cundinamarca,